Какус — элемент древнегреческой мифологии, сын бога Гефеста.
 (161989) Какус — небольшой околоземный астероид из группы аполлонов, который принадлежит к светлому спектральному классу S.